Турдыев — фамилия; имеет женскую форму Турдыева.
 Турдыев, Саидкул Алиевич (1912—1943) — народный комиссар земледелия Таджикской ССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Турдыев, Халил — советский государственный и политический деятель.